Bea Meulman Nederlandse actrice
 Bert Meulman Nederlandse burgemeester
 Jacqueline Meulman Nederlandse hoogleraar wiskunde
 Jan Meulman (1767-1847) jurist en historicus in Woerden
 Niels Meulman, Nederlands graffitikunstenaar